Мажоризацията е термин от анализа, който сравнява вектори, съставени от реални числа.

Пример 
Нека , като  и . Тогава векторът  мажоризира векторът , което се бележе , ако:

Вижте също 
 Неравенство на Карамата

Линейна алгебра